De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm) is de uniformering van de procedures van verschillende milieuwetten. De wet is uiteindelijk vervangen door de Wet milieubeheer.

Ontstaan
Vrij snel na de beslissing om de sectorale milieuwetgeving te ontwikkelen, ontstond de behoefte aan de ontwikkeling van een zeer gecoördineerde en geïntegreerde aanpak. Primair werd de aandacht gericht op het verruimen van de inspraak- en beroepmogelijkheden, met als uitgangspunt het verbeteren van de kwaliteit van de milieuvergunningen. 

Milieuwetgeving
algemene
algemene
algemene